AUH steht für:
 American University Hospital, Beirut/Libanon
 American University of Hawaii
 Aurora Municipal Airport (FAA-Code für den Flughafen Aurora, Nebraska, USA)
 Austria-Hungary, Österreich-Ungarn, Kürzel in manchen historischen Kontexten
 Flughafen Abu Dhabi (IATA-Code), Flughafen in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
 Presidential Flight (ICAO-Code), Fluggesellschaft für die Regierung von Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

auh steht für:
 Aushi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Sambia und der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung